Традиционные международные шахматные турниры в английском курортном городе Гастингс.

Летние турниры

1895 
Основная статья — Гастингс 1895.

1919 
Основная статья — Гастингс 1919.

1922 
Турнир проходил с 9 по 21 сентября. Победу одержал будущий чемпион мира А. А. Алехин. В этом турнире он сыграл одну из самых известных своих партий: чёрными с Е. Д. Боголюбовым. Алехин закончил партию эффектной комбинацией с целью провести пешку в ферзи. Новейшие исследования показывают, что чёрные имели и более прозаический выигрыш, что, однако, не умаляет достижения Алехина.

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1995 
Турнир был приурочен к 100-летию турнира 1895 года. Победу одержал турецкий гроссмейстер С. Аталык.

Рождественские турниры

1920 / 1921 

В базах нет текстов партий: Гриффит — Аткинс (2-й тур, ничья), Аткинс — Гриффит (5-й тур, 1:0).
 Партии турнира на сайте 365Chess

1921 / 1922 

В базах отсутствуют тексты партий: Маккензи — Норман, Э. Сарджент — О'Хэнлон (1-й тур, обе ничьи), О'Хэнлон — Маккензи (2-й тур, 0:1), Э. Сарджент — Костич (2-й тур, 0:1), Прайс — Норман (3-й тур, 1:0), Ейтс — О'Хэнлон (3-й тур, 1:0), О'Хэнлон — Прайс (4-й тур, 0:1), Маккензи — Скотт (5-й тур, ничья), Скотт — О'Хэнлон (6-й тур, 1:0), Норман — Э. Сарджент (7-й тур, 0:1), Прайс — Маккензи (7-й тур, 0:1).
 Партии турнира на сайте 365Chess

1922 / 1923 

В базах отсутствуют тексты партий: Дрюитт — Норман (1-й тур, ничья), Ейтс — Зигхайм (3-й тур, ничья), Зигхайм — Э. Сарджент (4-й тур, 1:0), Блейк — Рети (4-й тур, ничья), Э. Сарджент — Дрюитт (5-й тур, ничья), Ф. Сарджент — Зигхайм (6-й тур, 0:1), Норман — Ф. Сарджент, Рубинштейн — Э. Сарджент (7-й тур, обе ничьи), Конде — Зигхайм (8-й тур, 0:1), Ф. Сарджент — Э. Сарджент (8-й тур, ничья), Блейк — Э. Сарджент, Ейтс — Рубинштейн (9-й тур, обе ничьи).
 Партии турнира на сайте 365Chess

1923 / 1924 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1924 / 1925 

Также между победителями групп было организовано дополнительное соревнование. Занявшие 1-е место участники играли между собой и т.д. В результате Мароци и Тартаковер сыграли вничью, Ейтс выиграл у Э. Штейнера, а Пшепюрка — у Зейца.

На сайте 365Chess дан неправильный результат партии Зейц — Болланд (1 : 0 вместо ничьей).
 Партии группы "A" на сайте 365Chess
 Партии группы "B" на сайте 365Chess
 Партии плей-офф на сайте 365Chess

1925 / 1926 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1926 / 1927 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1927 / 1928 

В базах отсутствуют тексты партий:  Биргер — Л. Штейнер (1-й тур, 1:0), Томас — Колле (2-й тур, 0:1), Кмох — Биргер, Мичелл — Ейтс (3-й тур, обе ничьи), Тартаковер — Мичелл, Колле — Э. Сарджент, Кмох — Томас (4-й тур, все ничьи), Биргер — Томас (5-й тур, 0:1), Норман — Кмох (5-й тур, 0:1), Мичелл — Кмох (7-й тур, 1:0), Норман — Биргер (7-й тур, 0:1), Ейтс — Л. Штейнер (7-й тур, ничья), Норман — Э. Сарджент (8-й тур, 0:1), Томас — Мичелл (8-й тур, 0:1), Мичелл — Норман (9-й тур, 1:0).
 Партии турнира на сайте 365Chess

1928 / 1929 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1929 / 1930 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1930 / 1931 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1931 / 1932 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1932 / 1933 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1933 / 1934 
В этом турнире борьба за призовые места шла между Флором, Алехиным и Лилиенталем. Лилиенталь даже после поражения от чемпиона мира в 3-м туре не потерял шансы на 1-е место. Решающей оказалась партия Флор — Алехин из 8-го тура. Алехин отставал на пол-очка, и ему нужно было по заказу выиграть у Флора чёрными. В дебюте (славянская защита) Флор ошибся, и Алехин получил большой перевес. Однако в обоюдном цейтноте Алехин допустил ряд промахов, и уже его позиция стала внушать опасения. По воспоминаниям Флора, во время обеденного перерыва Алехин "с подавленным видом сидел над карманными шахматами и анализировал". После обеда он подошел к Флору, предложил ничью и поздравил с победой в турнире. Поскольку ничья практически обеспечивала первый приз, Флор принял предложение, хотя его положение было уже намного лучше. Лилиенталь ещё мог стать победителем турнира, если бы смог в последнем туре победить лидировавшего Флора, но чехословаций гроссмейстер уверенно пресек его попытки, а Алехин, победив Мичелла, "зацепился" за делёж 2-го места.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1934 / 1935 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1935 / 1936 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1936 / 1937 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1937 / 1938 
Этот турнир собрал, пожалуй, один из самых представительных составов. Участвовали сразу 5 звезд мирового уровня. Лидеры закончили междоусобные встречи вничью, и исход турнира зависел от того, сколько очков будет потеряно во встречах с английскими мастерами. Сенсацией стало выступление К. Александера. Английский мастер не проиграл ни одной партии и набрал 3½ очка против коллег. Неоднозначное впечатление произвело выступление Микенаса. Он победил всех участников, занявших места ниже него, но крайне неудачно сыграл с лидерами турнира (исключением стала только победа над Флором). В последнем туре Микенас играл белыми против Александера. По словам Микенаса, у него сдали нервы, он отказался от предложенной ничьей и, играя в крайне рискованном и вычурном стиле, потерпел быстрое поражение. В результате Александер догнал Кереса.

Микенас вспоминает, что на один из туров приехал Алехин, который незадолго до этого вернул себе титул чемпиона мира. По словам Микенаса, Алехин был одет в свой знаменитый свитер с вышитой головой сиамского кота.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1938 / 1939 
В этом турнире уверенно победил Л. Сабо, обошедший на очко экс-чемпиона мира М. Эйве. Эйве неожиданно проиграл белыми своему земляку (и постоянному противнику в матчах на первенство Нидерландов) Ландау. Ландау мог разделить 2—3-е места с Эйве или даже обойти его, но в последнем туре проиграл белыми в затяжном эндшпиле Пирцу и позволил югославу догнать себя.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1939 / 1940 
В связи с началом Второй мировой войны в турнире участвовали только английские мастера (и эмигрировавший из Германии Х. Шенк). В результате победа досталась Ф. Парру.

Турнир отличается очень плохой сохранностью партий. Целиком сохранились всего 7: Голомбек — Кирк (1-й тур, 1:0), Ристон-Морри — Э. Томас (2-й тур, 1:0), Парр — А. Маккензи (2-й тур, 1:0), Голомбек — Ристон-Морри (3-й тур, 0:1), Э. Томас — Голомбек (4-й тур, ничья), А. Маккензи — Ристон-Морри (5-й тур, 0:1), Парр — Шенк (6-й тур, 1:0). Также сохранился фрагмент партии Парр — Э. Томас между 22 и 35 ходами (3-й тур, 1:0).
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1945 / 1946 
Этот турнир и турнир в Любляне были первыми представительными международными соревнованиями после Второй Мировой войны. Символично, что первым к финишу пришел участник движения Сопротивления гроссмейстер С. Г. Тартаковер. Он смог на пол-очка обойти шведского мастера Ф. Экстрёма, победив его в личной встрече. Также он одержал в хорошем стиле победы над американскими мастерами А. Денкером и Г. Стейнером. Остальные участники, включая экс-чемпиона мира М. Эйве, существенно отстали. Этот турнир стал последним в продолжительной карьере Ж. Мизеса. Он выступил неудачно, но смог одержать красочную победу над швейцарским мастером М. Кристоффелем. Опытный Дж. Томас в этом турнире пополнил свою коллекцию побед над чемпионами мира.

 Партии турнира в базе Chessgames

 Партии турнира на сайте 365Chess

1946 / 1947 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1947 / 1948 

Большая часть партий турнира отсутствует в базах. Есть записи партий: Абрахамс — Томас (1-й тур, 0 : 1), Гроб — Сабо (4-й тур, 0 : 1), Томас — Райзман (7-й тур, 1 : 0), Абрахамс — Голомбек (8-й тур, 0 : 1), Александер — Томас (8-й тур, 0 : 1), Гроб — Александер (9-й тур, 1 : 0).
 Партии турнира на сайте 365Chess

1948 / 1949 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1949 / 1950 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1950 / 1951 
Турнир проходил в крайне напряженной борьбе. Трое участников явно оторвались от преследователей. Перед последним туром лидировал В. Унцикер, который смог устоять чёрными против главного конкурента Н. С. Россолимо и стать единоличным победителем турнира.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1951 / 1952 
В этом турнире уверенную победу одержал югославский гроссмейстер С. Глигорич.

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1952 / 1953 
Турнир ознаменован редчайшим результатом: такие дележи первого места в Гастингсе повторились только спустя 25 и 30 лет.

В базах есть следующие партии турнира: Фэйрхерст — Пенроуз (1-й тур, 0 : 1), Эд. Ласкер — Дэн. Яновский (1-й тур, ничья), Медина — Эд. Ласкер (2-й тур, 1 : 0), Пенроуз — Зейц (2-й тур, 1 : 0), Дэн. Яновский — Вейд (2-й тур, ничья), Эд. Ласкер — Вейд (3-й тур, ничья), Тайлор — Дэн. Яновский (3-й тур, ничья), Дэн. Яновский — Фэйрхерст (4-й тур, 0 : 1), Зейц — Дэн. Яновский (5-й тур, 0 : 1), Блау — Эд. Ласкер (6-й тур, 0 : 1), Дэн. Яновский — Медина (6-й тур, ничья), Пенроуз — Дэн. Яновский (7-й тур, 0 : 1), Фэйрхерст — Зейц (8-й тур, ничья), Тайлор — Медина (8-й тур, 1 : 0), Дэн. Яновский — Блау (8-й тур, 1 : 0), Голомбек — Дэн. Яновский (9-й тур, ничья), Пенроуз — Тайлор (9-й тур, ничья).
 Партии турнира на сайте 365Chess

1953 / 1954 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1954 / 1955 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1955 / 1956 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1956 / 1957 
Турнир проходил в очень упорной борьбе. Быстро определилась группа лидеров, которая и разыграла победу в турнире. Ларсен, несмотря на проигрыш Олафссону, смог лучше всех из лидеров сыграть с потенциальными аутсайдерами, кроме того, он победил блекло сыгравшего Сабо. К последнему туру лидировали Ларсен и Олафссон, на пол-очка от них отставали Глигорич и О'Келли. При этом лидерам пришлось играть между собой. После победы Глигорича над Олафссоном шанс на единоличную победу в турнире получил Ларсен, но он не смог реализовать лишнюю пешку во встрече с О'Келли. В результате он только догнал Глигорича, а О'Келли догнал Олафссона. Полностью провалил турнир его двукратный победитель Александер.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1957 / 1958 
Уверенную победу в турнире одержал П. П. Керес. Он развил такой стремительный темп, что перед последним туром опережал ближайшего преследователя на 2 очка. В последнем туре С. Глигорич смог только "забить гол престижа".

 Партии турнира на сайте 365Chess

1958 / 1959 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1959 / 1960 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1960 / 1961 

Таблица приводится по "Шахматному ежегоднику". На сайте 365Chess приведён неправильный результат партии 8-го тура Ллойд — Глигорич (0 : 1 вместо ничьей), вследствие чего Глигоричу приписаны лишние пол-очка, а у Ллойда отняты пол-очка.
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1961 / 1962 
Более чем уверенную победу в турнире одержал экс-чемпион мира М. М. Ботвинник. Он сыграл вничью с ближайшими преследователями (с С. М. Флором в последнем туре, почти без игры) и победил всех остальных участников.

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1962 / 1963 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1963 / 1964 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1964 / 1965 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1965 / 1966 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1967 / 1968 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1968 / 1969 
Турнир проходил в увлекательной борьбе. За победу боролись сразу несколько участников. В предпоследнем туре шедший на 1-м месте экс-чемпион мира В. В. Смыслов проиграл неровно выступавшему Я. Смейкалу. Это позволило многократному победителю турниров в Гастингсе С. Глигоричу догнать лидера. В решающей партии Глигорич играл белыми против англичанина Д. Райта. Югославский гроссмейстер не смог реализовать лишнюю пешку в эндшпиле с разноцветными слонами. Смыслов же уверенно разгромил голландского мастера Хартоха. Ничьей в партии Р. Хюбнера и Р. Кина воспользовался еще один советский участник В. Б. Тукмаков. Он выиграл черными у Р. Персица и догнал Кина в борьбе за 3-е призовое место.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1969 / 1970 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1970 / 1971 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1971 / 1972 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1972 / 1973 
Турнир отличался увлекательной борьбой за лидерство. Допустивший сбой в первой части турнира Б. Ларсен (в 3-м и 5-м турах он проиграл две партии) затем развил такой темп, что сумел на пол-очка обойти В. Ульмана, сделавшего много ничьих в середине соревнования. Неожиданную конкуренцию лидерам составил английский мастер У. Хартстон. К предпоследнему туру он пришел наравне с Ларсеном и на пол-очка впереди Ульмана, при этом ему предстояли личные встречи с обоими конкурентами. Очковый запас, сделанный Хартстоном, оказался настолько большим, что даже поражения в двух заключительных турах не позволили другим участникам лишить его призового места. Главным разочарованием стало неудачное выступление экс-чемпиона мира В. В. Смыслова, который только благодаря победе над аутсайдером турнира Местелом в последнем туре смог выйти на отметку в 50% набранных очков. Также нужно отметить крайне неудачный результат шведа У. Андерссона.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1973 / 1974 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1974 / 1975 
В базах партии С. Гарсиа ошибочно приписаны Г. Гарсиа.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1975 / 1976 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1976 / 1977 
В базе отсутствует партия 10-го тура Каплан — Майлс.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1978 / 1979 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1979 / 1980 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1980 / 1981 

 Партии турнира на сайте 365Chess

1981 / 1982 
Лучше всех начал турнир английский мастер П. Литтлвуд, одержавший 4 победы в 4 стартовых турах. Его рывок подхватил только В. Д. Купрейчик, который регулярно набирал очки. При этом, если Литтлвуд потом проиграл несколько партий подряд, то Купрейчик продолжил поступательное движение. За несколько туров до конца турнира он практически обеспечил себе первое место. На итоговый результат не повлияло даже поражение Купрейчика от Н. Шорта в предпоследнем туре.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1982 / 1983 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Победители в Гастингсе 
 1920/1921 — Ф. Ейтс (2 круга; 4 участника)
 1921/1922 — Б. Костич
 1922/1923 — А. Рубинштейн
 1923/1924 — М. Эйве
 1924/1925 — 2-е группы по 8 участников; 1-я группа: Г. Мароци; 2-я группа: Д. Пшепюрка, Э. Штейнер, С. Тартаковер
 1925/1926 — А. Алехин, М. Видмар
 1926/1927 — С. Тартаковер
 1927/1928 — С. Тартаковер
 1928/1929 — Э. Колле, Ф. Маршалл, Ш. Такач
 1929/1930 — Х. Р. Капабланка
 1930/1931 — М. Эйве
 1931/1932 — С. Флор
 1932/1933 — С. Флор
 1933/1934 — С. Флор
 1934/1935 — Дж. Томас, С. Флор, М. Эйве
 1935/1936 — Р. Файн
 1936/1937 — А. Алехин
 1937/1938 — С. Решевский
 1938/1939 — Л. Сабо
 1939/1940 — Ф. Парр
 1945/1946 — С. Тартаковер
 1946/1947 — К. Александер
 1947/1948 — Л. Сабо
 1948/1949 — Н. Россолимо
 1949/1950 — Л. Сабо
 1950/1951 — В. Унцикер
 1951/1952 — С. Глигорич
 1952/1953 — Г. Голомбек, А. Медина, Дж. Пенроуз, Д. Яновский
 1953/1954 — К. Александер, Д. Бронштейн
 1954/1955 — П. Керес, В. Смыслов
 1955/1956 — В. Корчной, Ф. Олафссон
 1956/1957 — С. Глигорич, Б. Ларсен
 1957/1958 — П. Керес
 1958/1959 — В. Ульман
 1959/1960 — С. Глигорич
 1960/1961 — С. Глигорич
 1961/1962 — М. Ботвинник
 1962/1963 — С. Глигорич, А. Котов
 1963/1964 — М. Таль
 1964/1965 — П. Керес
 1965/1966 — Б. Спасский, В. Ульман (турнир посвящён 900-й годовщине битвы при Гастингсе)
 1966/1967 — М. Ботвинник
 1967/1968 — В. Горт, Ф. Георгиу, Л. Штейн, А. Суэтин
 1968/1969 — В. Смыслов
 1969/1970 — Л. Портиш
 1970/1971 — Л. Портиш
 1971/1972 — А. Карпов, В. Корчной
 1972/1973 — Б. Ларсен
 1973/1974 — М. Таль, Л. Сабо, Г. Кузьмин, Я. Тимман
 1974/1975 — В. Горт
 1975/1976 — Д. Бронштейн, В. Горт, В. Ульман
 1976/1977 — О. Романишин
 1977/1978 — Р. Джинджихашвили
 1978/1979 — У. Андерссон
 1979/1980 — У. Андерссон, Дж. Нанн
 1980/1981 — У. Андерссон
 1981/1982 — В. Купрейчик
 1982/1983 — Р. Ваганян
 1983/1984 — Л. Карлссон, Дж. Спилмен
 1984/1985 — Е. Свешников
 1985/1986 — М. Петурссон
 1986/1987 — С. Лпутян, Дж. Спилмен, М. Чандлер, Б. Ларсен
 1987/1988 — Н. Шорт (2 круга; 8 участника)
 1988/1989 — в главном турнире: Н. Шорт; в побочном турнире: Ю. Полгар

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница 

Шахматные турниры в Англии